aragóniai nyelv
 aragóniai nép

Lásd még Aragónia (egyértelműsítő lap)